Периньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Периньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Периньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Периньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь